Isodiametridae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 21 рід з 88 видами:
 Рід Alluna
 Alluna sublitoralis Faubel & Regier, 1983
 Рід Ancylocirrus
 Ancylocirrus ornatus Kozloff 2000
 Рід Aphanostoma
 Aphanostoma album Dörjes 1968
 Aphanostoma bruscai Hooge & Tyler, 2003
 Aphanostoma cavernosum Meixner 1938
 Aphanostoma collinae Hooge & Tyler, 2008
 Aphanostoma elegans Jensen 1878
 Aphanostoma rhomboides Jensen 1878
 Aphanostoma virescens Ørsted 1845
 Рід Archaphanostoma
 Archaphanostoma agile (Jensen, 1878)
 Archaphanostoma histobursalium Dörjes 1968
 Archaphanostoma macrospiriferum (Westblad, 1946)
 Archaphanostoma marcusi Hooge & Rocha, 2006
 Рід Avagina
 Avagina glandulifera Westblad 1953
 Avagina incola Leiper, 1902
 Avagina marci Dörjes & Karling 1975
 Avagina polyvacuola Ehlers & Doerjes 1979
 Avagina sublitoralis Faubel 1976
 Avagina vivipara Hickman 1956
 Рід Baltalimania
 Baltalimania kosswigi Ax, 1959
 Рід Bursosaphia
 Bursosaphia baltalimaniaformis Dörjes 1968
 Рід Diatomovora
 Diatomovora amoena Kozloff 1965
 Diatomovora jacki Hooge & Tyler, 2008
 Рід Faerlea
 Faerlea antora Marcus 1952
 Faerlea echinocardii Dörjes, 1972
 Faerlea fragilis Westblad 1945
 Faerlea glomerata Westblad 1945
 Рід Haplocelis
 Haplocelis dichona (Marcus, 1954)
 Рід Isodiametra
 Isodiametra bajaensis Hooge & Eppinger, 2005
 Isodiametra colorata (Ehlers & Doerjes, 1979)
 Isodiametra cuernos Hooge & Tyler, 2008
 Isodiametra divae (Marcus, 1950)
 Isodiametra earnhardti (Hooge & Smith, 2004)
 Isodiametra helgolandica (Dörjes, 1968)
 Isodiametra hortulus (Hooge & Tyler, 2003)
 Isodiametra karpredi (Hooge & Tyler, 2003)
 Isodiametra marginalis (Ivanov, 1952)
 Isodiametra nicki Hooge & Tyler, 2008
 Isodiametra norvegica (Westblad, 1946)
 Isodiametra pulchra (Smith & Bush, 1991)
 Isodiametra urua (Marcus, 1954)
 Isodiametra variomorpha (Dörjes, 1968)
 Isodiametra vexillaria (Marcus, 1948)
 Isodiametra westbladi (Marcus, 1949)
 Рід Otocelis
 Otocelis erinae Hooge & Rocha, 2006
 Otocelis luteola (Kozloff, 1965)
 Otocelis phycophilus Ehlers & Doerjes, 1979
 Otocelis rubropunctata (Schmidt, 1852)
 Otocelis sachalinensis Ivanov, 1952
 Otocelis sandara Hooge & Tyler, 2003
 Otocelis westbladi Ax 1959
 Рід Pharyngia
 Pharyngia furva Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011
 Рід Postaphanostoma
 Postaphanostoma atriomagnum Dörjes 1968
 Postaphanostoma filum Dörjes 1968
 Postaphanostoma glandulosum Dörjes 1968
 Рід Praeaphanostoma
 Praeaphanostoma brevifrons Dörjes 1968
 Praeaphanostoma chaetocaudatum Dörjes 1968
 Praeaphanostoma foramivora Hooge & Tyler, 2008
 Praeaphanostoma gusana Hooge & Eppinger, 2005
 Praeaphanostoma longum Dörjes 1968
 Praeaphanostoma musculosum Ehlers & Doerjes 1979
 Praeaphanostoma parvum Rieger & Ott 1971
 Praeaphanostoma rubrum Dörjes 1968
 Praeaphanostoma sizilianum (Riedl, 1954)
 Praeaphanostoma thalasophilum Ehlers & Doerjes, 1979
 Praeaphanostoma vitreum Ehlers & Doerjes 1979
 Praeaphanostoma wadsworthi Hooge & Tyler, 2003
 Рід Praeconvoluta
 Praeconvoluta bocasensis Hooge & Tyler, 2008
 Praeconvoluta castinea Hooge & Tyler, 2003
 Praeconvoluta karinae Dörjes 1968
 Praeconvoluta minor Faubel 1974
 Praeconvoluta schmidti Faubel 1977
 Praeconvoluta stephania Faubel & Regier, 1983
 Praeconvoluta tigrina Hooge & Tyler, 2003
 Praeconvoluta tornuva Tyler & Hooge 1999
 Рід Proaphanostoma
 Proaphanostoma tenuissima (Westblad, 1946)
 Рід Proconvoluta
 Proconvoluta primitiva Dörjes 1968
 Рід Pseudaphanostoma
 Pseudaphanostoma brevicaudatum Dörjes 1968
 Pseudaphanostoma divae Marcus 1952
 Pseudaphanostoma herringi Hooge & Rocha, 2006
 Pseudaphanostoma murmanicus (Mamkaev, 1967)
 Pseudaphanostoma pelophilum Dörjes 1968
 Pseudaphanostoma psammophilum Dörjes, 1968
 Pseudaphanostoma smithrii Hooge & Tyler, 2003
 Pseudaphanostoma variabilis Westblad 1946
 Рід Pseudoposthia
 Pseudoposthia macrogonopora Westblad 1946
 Рід Raphidophallus
 Raphidophallus actuosus Kozloff 1965
 Рід Rimicola
 Rimicola glacialis Böhmig, 1908

Ацеломорфи